Otamendi bezeichnet:

 Miguel Otamendi (1878–1958), spanischer Ingenieur
 Nicolás Otamendi (* 1988), argentinischer Fußballspieler

 Reserva Natural Otamendi, Naturschutzgebiet in Argentinien